L’Estocq ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wilhelm von L’Estocq (1738–1815), preußischer General der Kavallerie
 Anton Wilhelm Karl von L’Estocq (1823–1913), preußischer Generalleutnant
 Heinrich von L’Estocq (1756–1837), preußischer Generalmajor
 Hermann L’Estocq (1887–1940), österreichischer Verwaltungsjurist und Heimatforscher
 Jean von L’Estocq (1647–1732), französischer Arzt, kurfürstlich-hannoverscher Hofchirurg und -barbier

L’Estocq bezeichnet:
 L’Estocq (Adelsgeschlecht), ein preußisches Adelsgeschlecht

Siehe auch
 Estoc